Зилоти има више значења:
 зилоти (Јевреји)
 зилоти (православље)